VA – jednostka miary mocy pozornej w układzie SI
 Virtual Analog – rodzaj syntezy dźwięku
 VA – kod ISO 3166 Watykanu
 kwas wanilinowy (ang. )
 octan winylu (ang. )
 Various Artists – album muzyczny zawierający utwory różnych artystów

 Zobacz też
 Va